«I Like It» () — песня американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би, записанная при участии Бэд Банни и Джей Балвин. Последние два исполнителя будучи по происхождению пуэрториканцем и колумбийцем, соответственно, поют частично на испанском языке. Песня была выпущена в качестве четвёртого с альбома Invasion of Privacy 16 мая 2018 года и смогла достигнуть вершины чарта Billboard Hot 100.

История 
«I Like It» это пример стиля латино-трэп. Он включает элементы собственно трэп-музыки и сальсы, а также сэмплы песни 1960-х годов «I Like It Like That». Как заметил редактор журнала Billboard, эта песня хороший пример «heavily indebted to the world of Latin hip hop». Бэд Банни (пуэрториканец по происхождению) рэпует на английском и испанском языках, в то время как Джей Балвин (бывший колумбиец) поёт только на испанском.
В основу образа, послужившего вдохновением для Карди Би в этой песне, легла звезда Голливуда 1940-х годов бразильская певица и танцовщица Кармен Миранда (1909—1955). Поэтому Карди Би в видеоролике поёт в необычных для себя длинных и ярких платьях, а весь музыкальный номер пронизан латиноамериканским духом.

7 июля 2018 года сингл возглавил американский хит-парад Billboard Hot 100. Это второй чарттоппер певицы после «Bodak Yellow», что стало рекордом для женщин, исполняющих музыку в стили рэп.
Карди Би также стала первой женщиной-солисткой с двумя чарттопперами с одного дебютного альбома, впервые после Lady Gaga, которая это сделала в 2009 году. Песня имела международный успех, войдя в десятку лучших хитов top-10 в разных странах мира: Великобритания, Испания, Канада, Новая Зеландия, Португалия, Словакия и Швейцария.

Отзывы 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Rolling Stone («лучший летний хит», с участием двух главных звёзд рэггетона), AllMusic. Журнал Billboard назвал её лучшей песней первой части 2018 года в их списке The 50 Best Songs of 2018 So Far) и лучшей Latin song этого лета..

Музыкальное видео 
Режиссёром музыкального видео выступил Eif Rivera, а съёмки велись в марте 2018 года в Little Havana, Майами (штат Флорида, США). Премьера клипа была анонсирована 23 мая на YouTube Music. Премьера клипа прошла 29 мая 2018 года, в сценах видео участвуют все три исполнителя.

Награды и номинации

Список треков и форматов 
 Digital download — ремикс Диллона Фрэнсиса
 «I Like It» (Dillon Francis remix) — 3:39

 12-дюймовая виниловая грампластинка (12″)
 «I Like It» — 4:13
 «I Like It» (инструментальный) — 4:13
 «I Like It» (ремикс Диллона Фрэнсиса) — 3:39
 «I Like It» (радио-версия) — 4:11

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 
 
  (свыше 1 млрд. просмотров)

Песни 2018 года
Песни Карди Би
Синглы Atlantic Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Хип-хоп-песни
Гангста-рэп
Песни, написанные Карди Би
Песни в стиле латинского трэпа
Синглы, возглавлявшие хит-парад Израиля
Песни Бэд Банни